Manors é uma estação subterrânea do Tyne and Wear Metro que atende Manors e Shieldfield, em Newcastle upon Tyne. A estação juntou-se à rede em novembro de 1982, após a abertura da linha entre Tynemouth e St. James. A estação está localizada próximo à estação ferroviária de Manors, situada na East Coast Main Line.

Um mural abstrato, intitulado Magic City, do artista britânico Basil Beattie, foi encomendado em 1987 e pode ser visto no saguão da estação.

A estação está localizada perto do centro da cidade e é relativamente pouco utilizada. Manors foi usada por 170337 passageiros/dia em 2017–18, tornando-se a oitava menos usada na rede.

Seguindo para o leste de Manors, a rota surge ao longo da East Coast Main Line, antes de cruzar o Viaduto Byker, sobre o vale do rio Ouseburn, em direção a Estação Byker. O viaduto em forma de S foi construído para o Tyne and Wear Metro por Ove Arup, com as obras iniciando-se em 1976, com conclusão em 1979.

A antiga North Eastern Railway, entre Manors e Jesmond, é conectada por um túnel de ligação, localizado a oeste da estação. É usado apenas por trens que ficam sem serviço, permitindo que eles terminem em Manors e depois retornem ao depósito em South Gosforth (e vice-versa), sem ter que viajar ao redor do North Tyneside Loop.

Facilidades 
O acesso sem degraus está disponível em todas as estações da rede Tyne and Wear Metro. Como parte do programa Metro: All Change, em 2014 novos elevadores foram instalados em Manors, com novas escadas rolantes instaladas em 2015. A estação está equipada com máquinas de bilhetes, assentos, displays de informações, cartazes de horários, e um ponto de ajuda de emergência em ambas as plataformas. As máquinas de bilhetes aceitam pagamentos com cartão de crédito e débito (incluindo pagamento sem contato), notas e moedas. A estação também está equipada com barreiras automáticas para acesso com bilhetes, que foram instaladas em 13 estações da rede durante o início de 2010, bem como validadores de smartcard, que estão presentes em todas as estações.

Não há estacionamento exclusivo na estação. No entanto, os usuários podem utilizar locais pagos nas proximidades, operados pelo Newcastle City Council. Existe a previsão de um bicicletário, com 5 cápsulas para bicicletas.

Serviços 
A partir de janeiro de 2021, a estação passa a ser servida por trens a cada 12–30 minutos, com trens adicionais nos horários de pico. Os trens estão operando atualmente com um horário reduzido, devido à pandemia de COVID-19 no Reino Unido.

Material rodante usado: Metrocar Classe 994

Ver também
 Manors (estação ferroviária) - estação ferroviária de mesmo nome, mas não interligada com a estação de Metrô. No entanto, elas encontram-se a uma curta distância a pé.

Estações do Metro de Newcastle upon Tyne
Fundações no Reino Unido em 1982